2048 – anno
2048 – numero
2048 – videogioco